Кен Уильямс  — американский разработчик игр, основавший вместе со своей женой Робертой Уильямс компанию On-Line Systems, позже переименованную в Sierra On-Line, а затем — Sierra Entertainment. Кен и Роберта были одними из наиболее влиятельных людей в развитии жанра графических приключенческих игр. На пике развития в Sierra работало около 1000 человек.

Биография

Ранние годы 
Уильямс родился 30 октября 1954 года в Сими-Валли. Он женился на Роберте Уильямс в 19 лет, в 1972 году, их ранний вклад в индустрию компьютерных игр частично зафиксирован в книге Хакеры: Герои компьютерной революции. Он написал учебник по компьютерной графике для Apple II, названный Apple II Computer Graphics и несколько статей для журнала .

Sierra On-Line 

Уильямсы основали компанию On-Line Systems в 1979 году. Известный онлайн-сервис Sierra Entertainment в 1994 году приобрела AT&T. Кен оставался президентом Sierra вплоть до продажи CUC International в июле 1996, однако больше года он продолжал оставаться одним из ответственных за общую стратегию развития компании. Vivendi (ныне Activision Blizzard после слияния Vivendi Games и Activision) принадлежат права на торговую марку Sierra.

Как директор Уильямс занимался в основном инновациями. «Не знаю, насколько я типичный гендиректор… бо́льшую часть времени я занимался выпускаемой продукцией… Для меня главное — это возможность создать классный продукт. Любая игра, которая не становится произведением искусства, оставляет конкурентам шанс сделать лучшую игру» .

В последние годы Sierra стала издавать игры других студий, в том числе Half-Life компании Valve. Уильямс говорил: "К тому времени, как я решил, что было бы неплохо создавать игры этого жанра (FPS), мы остались слишком далеко позади. Все крепки задним умом, сейчас я понимаю, что всё испортил, когда мог купить id и не сделал этого… Valve — первая студия, с которой я говорил и которые могли помочь Sierra вырваться вперёд id. .

Уильямс сообщал, что на бизнес-модель Sierra повлияли Microsoft и The Walt Disney Company, он утверждает, что прочёл все книги, посвящённые им.

Последние годы 
Уильямс перестал заниматься играми, переключившись на писательство, поддержку инструмента для создания веб-сайтов Talkspot, который должен облегчить владельцам малого бизнеса общаться с клиентами. Он опубликовал три книги о хождении под парусом, рассказав в них о своём кругосветном путешествии вместе с Робертой на яхте . Кроме того, он ведёт блог, названный просто Ken’s Blog.

Появления в играх 
Уильямс известен своими характерными усами и причёской. Их можно увидеть в нескольких играх Sierra; два из таких камео — вождь Кенееваувау с острова Нонтунит и рассказывающий скучные шутки Уильямс из игр серии Ларри в выходном костюме), рабочий компании Scumsoft из Space Quest III: The Pirates of Pestulon, а также Кенни  в Freddy Pharkas: Frontier Pharmacist.

Личная жизнь 
Кен женился на Роберте в возрасте 19 лет спустя два года после знакомства. У них двое детей: D.J. (1973 года рождения) и Крис (1979 года рождения). У Уильямсов имеется недвижимость в Сиэтле, Франции и Мексике.

Примечания

Ссылки 
 
 SierraGamers — страница Роберты и Кена
 Talkspot — последняя компания Кена
 интервью 2005 года
 Интервью Уильямсов
 профиль на сайте MobyGames

Родившиеся в 1954 году
Википедия:Биографии современников
Разработчики компьютерных игр
Программисты США